Вабр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Вабр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Вабр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн